Башкирский гостевой этикет - стереотипы гостеприимства башкирского народа, принявшие форму обычаев.

Гостеприимство у башкир и связанные с ними нормы поведения были обусловлены суровыми условиями полукочевой жизни башкир. Жизненные трудности и лишения сглаживались взаимопомощью и гостеприимными формами сотрудничества. Гостеприимность обеспечивала возможность дальнего и длительного путешествия. Люди могли не заботиться постоянно о ночлеге и пропитании.

Описание 
Традиционно степень гостеприимства башкир зависила от следующих факторов: званый или незваный гость, незнакомый, знакомый или родственник. Правила этикета для знакомых и родных был менее точными. К незваным гостям относились с особым почтением (это мог бы быть сам Всевышний или его посланник). 

При приглашении гостей обычно не указывали точного времени. 

Перед началом и в конце угощений старший в доме читал отрывки из Корана.

Гостей было принято сажать за стол и угощать. Поведение за столом также нормировалась этикетом: необходимо было вымыть руки, столовались мужчины и женщины отдельно, рассаживание за столом регулировалась статусом людей (издалека гость или близживущий, степень родства), после мясных блюд мыли рот и руки,  хозяин садился за стол последним, прием пищи проходил в тишине,  чаепитие только горячего чая. 
Угощения обычно подачей напитков (медовуха, кумыс и др.) и благодарственными словами. 

На прощание гостей одаривали подарками. Ценность подарка зависели от возраста гостя, удаленности его проживания, степени родства. Особо следили за одариванием грудных детей. Подарками и гостинцами могли быть платки, полотенца, отрезы, конфеты, игрушки.

Приметы 
В башкирском гостевом  этикете существует обычай судить о приходе гостя по следующим приметам: Паук спустился с нити в помещении,  бросает в сон члена  семьи, кошка умывается у двери, маленький ребенок, смотрит между ног в сторону двери,  чешется кончик носа, подали лишний столовый прибор, кто-то роняет столовый прибор на пол.

Пословицы и поговорки 
Нормирование гостеприимства в башкирском гостевом этикете оговаривалось пословицами и поговорками:  «Слаще сладкого – доброе слово, приятнее приятного – приветливое лицо», «Улыбка да чай – благо для гостя», «Хоть и нет меда, пусть язык будет медовым», «Когда угощают, 
пей хотя бы и воду».

Литература 
 Бикбулатов Н.В. Башкиры // Семейный быт народов СССР. – М.:  Наука, 1990.
 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX – XX вв. –М.: Наука, 1991.
 Валеев Д.Ж. Нравственная культура башкирского народа: прошлое и настоящее. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1989.
 Кузбеков Ф.Т. История культуры башкир. – Уфа: Китап, 1997.
 Мурзабулатов М.В. Культура башкир. – Уфа: Гилем, 2000

Ссылки 
 Традиционный этикет в башкирской семье

Башкирская культура